UOL steht als Abkürzung für:

 Pogogul Airport, Flughafen bei Buol auf der Insel Sulawesi, Indonesien nach dem IATA-Code
 University of Leeds, eine Universität in Leeds, Großbritannien.
 University of London, siehe Universität London, eine der ältesten Universitäten des Vereinigten Königreichs und eine der größten weltweit
 Universo Online, ein Online-Dienstleister und Internet-Provider, im Finanzindex IBOVESPA gelistet
 Upper Operating Limit, obere Temperaturschwelle bei HALT-Tests, bei der der Prüfling noch funktioniert, siehe Highly Accelerated Life Test#Testergebnis und Ende
 Unicorns of Love, ein E-Sports-Team

Abkürzung